André Marchand peut désigner :
 André Marchand (1907-1997), un peintre français ;
 André Marchand (1926-2011), un homme politique québécois ;
 André Marchand (1916-1988), un mycologue français ;
 André Marchand (-1980), un professeur d'Université de Cologne ;
 André Marchand, un musicien et chanteur québécois, membre du groupe Les Charbonniers de l'enfer.